Коменсоли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коменсоли, Гертруда (1847—1903) — блаженная Римско-католической церкви, деятельница социального движения Католической церкви.
  (1922—1993) — швейцарский художник.
  (род. 1964) — австралийский религиозный деятель, епископ.